WWE World Championship oder WWE World Title steht für folgende Titel im Wrestling:

 WWE Championship, 1963 eingeführt
 World Heavyweight Championship (WWE), 2013 eingestellt
 WWE Universal Championship, 2016 eingeführt